Первая футбольная лига Македонии 2008/2009 годов () — 17-й сезон чемпионата Македонии по футболу. Он начался 3 августа 2008 года и закончился 31 мая 2009 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

2008/2009
Македония
Македония
2008 год в Северной Македонии
2009 год в Северной Македонии